Shangri-La est un lieu imaginaire de l'Himalaya dans le roman Horizon perdu de l'écrivain américain James Hilton sorti en 1933.

Il peut également désigner :

Lieux 
 Shangri-La, le nouveau nom du district et de la ville de Zhongdian, Yunnan, Chine. 
 Xangri-lá, une municipalité brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul (le « x » a valeur de « sh » ou de « ch » en portugais du Brésil).
 Shangri-La towers, nom ironiquement donné par Terry Gilliam à un quartier d'habitations dans son film Brazil.
 En astronomie, Shangri-la désigne une formation d'albédo sombre sur le satellite Titan de la planète Saturne.
 Shangri-La est un hôtel parisien.

Société 
 Shangri-La Hotels and Resort, un groupe hôtelier basé à Hong Kong, dont les établissements haut de gamme placés sous l'enseigne Shangri-La sont implantés en Asie, Europe, Amérique du Nord, Océanie et île Maurice.
 Shangri-la Entertainment, une société de production américaine, spécialisée dans le cinéma et les bandes originales de film, et coproduisant surtout les films de Robert Zemeckis.

Seconde Guerre mondiale 
 Un porte-avions américain de la classe Essex fut nommé l'.
 Nom donné par le pilote américain Don Gentile à son appareil, un North American P-51 Mustang. Il s'écrasa au sol lors d'une démonstration de vol en rase-motte devant un public de journalistes, heureusement sans dommages pour le pilote.
 Le premier nom de la villégiature des présidents américains, créée par Franklin D. Roosevelt et rebaptisée Camp David par le président Eisenhower.

Cinéma 
 Horizons perdus (), film de Frank Capra sorti en 1937, inspiré du roman de James Hilton.
 Shangri-La, film japonais réalisé par Takashi Miike (2002).
 Shangri-La Suite, film américain coécrit et réalisé par Eddie O'Keefe, sorti en 2016.
 Le Guépard de Shangri-La, film chinois de Gigo Lee, sorti directement en vidéo en 2009.

Théâtre  
 , une comédie musicale de 1956 adaptée du roman de James Hilton.

Musique 
 Shangri La, le nom d'un studio d'enregistrement vintage américain situé à Malibu (Californie), où Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton et Mark Knopfler enregistrèrent des albums.
 The Shangri-Las, un ancien groupe féminin de musique pop des années 1960 aux États-Unis. Leur production est caractérisée par le mélange de textes parlés et chantés. Leur titre le plus connu est Leader of the Pack.

Albums 

Shangri-La est le titre d'un album de :

 Shangri 'La, album des Rubettes, comprenant le titre Shangri-La et sorti en 1992 ;
 Shangri-La Dee Da, album de Stone Temple Pilots sorti en 2001 ;
 Shangri-La, album de Mark Knopfler, comprenant le titre Our Shangri-La sorti en 2004 ;
 Trouble in Shangri-La, album de Stevie Nicks en solo (2comprenant le titre Trouble in Shangri-La) sorti en 2001 ;
 Shangri La, album de Jake Bugg en référence au studio d'enregistrement et sorti en 2013 ;
 Shangri-La, album de Mucc, comprenant le titre Shangri-La et sorti en 2012 ;
 Shangri-La, album de Leehom Wang sorti en 2004 ;
 Project Shangri-La, album de Lana Lane ;
 The Wraith: Shangri-La, album d'Insane Clown Posse ;
 Helsinki: Shangri-La, album de Paleface (comprenant le titre Helsinki - Shangri-La) ;
 Shangri-La, album de Yacht sorti en 2011 ;
 Shangri-La (EP), album de VIXX boys-band sud-coréen.

Chansons 
Shangri-La fait référence à plusieurs chansons :

 Shangri-La, chanson des Kinks parue sur l'album Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) sortie en 1969 ;
 Shangri-La, chanson des Rutles, inspirée de A Day in the Life des Beatles ;
 Shangri-La, chanson de Costa Cordalis, parue sur l'album Ich geh' durch Deine Straße en 1976 ;
 Shangri-La, chanson d'Electric Light Orchestra, parue sur l'album A New World Record en 1976 ;
 Shangri-La, chanson du Steve Miller Band, parue sur l'album Italian X Rays en 1984 ;
 Shangri-La, chanson de Kim Wilde, parue sur l'album Teases and Dares en 1984 ;
 Shangri-La, chanson de Gerard Joling représentant les Pays-Bas à l'Eurovision 1988 
 Shangri-La, chanson de Don Henley, parue sur l'album The End of the Innocence en 1989 ;
 Shangri-La, chanson de Billy Idol, parue sur l'album Cyberpunk en 1993 ;
 Shangri-La, chanson de Siam Shade, parue sur l'album Siam Shade VI en 2000 ;
 Shangri-La, chanson du groupe Angela et indicatif de Sōkyū no Fafner (2004) ;
 Shangri-La (Outro), reprise par Grandaddy du morceau d'Electric Light Orchestra, parue sur l'album Just Like the Fambly Cat en 2006 ;
 Shangri-La, chanson de Chatmonchy, parue sur l'album Seimeiryoku (生命力) en 2007 ;
 Bourgeois Shangri-La, chanson de Miss Li, parue sur son album Dancing the Whole Way Home en 2009.
 Shangri-La, chanson de Gotthard, parue sur l'album Need to Believe en 2009 ;
 Shangri-La, chanson d'Acid Black Cherry, parue sur l'album 2012 en 2012 ;
 Shangri-La, chanson de Michel Rivard, parue sur l'album Roi de rien en 2013.
 Shangri La, chanson de , parue sur l'album The Nights We Lived en 2018.

Jeux vidéo 
 Un jeu vidéo de mah-jong sorti au Japon sur le système d'arcade Naomi de SEGA.
 Un flipper () électromécanique fabriqué par Williams en 1967.
 Dans , Nathan Drake, chasseur de trésors, utilise souvent Shangri-La pour nommer Shambala, une cité légendaire perdue dans l'Himalaya.
 Un endroit virtuel et imaginaire à visiter dans le jeu Far Cry 4.
 Dans Wizard101, le paradis perdu dans la montagne tibétaine est appelé Shangri-Bêê.
 Dans Call of Duty: Black Ops, une des cartes du mode Zombies est nommée Shangri-La.

Animation 
 , anime sorti en 2009
Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa, anime sorti en 2005 dans lequel les protagonistes font référence au monde d'origine des héros comme étant la cité perdue de Shambala, ou Shangri-La.

Littérature 
 Les Disparus de Shangri-La, documentaire de Mitchell Zuckoff sorti en 2012
 Retour à Shangri-La de Gérard de Villiers sorti en 1998
 Shangri-La, album de bande dessinée de science-fiction de Mathieu Bablet, parue en 2016
 Shangri-La Frontier, manga écrit par Kata Rina et dessiné par Fuji Ryosuke